Francisco Pires est un nom porté par :

 Francisco Lucas Pires (1944-1998), un professeur, avocat et homme politique portugais ;
 Francisco Fortunato Pires (1948-), un homme politique santoméen ;
  (1921-), un footballeur portugais ;
 Francisco Pires (1931-), un footballeur portugais.